Primeiro Guardião do Acervo Institucional de Artes Visuais da Fábrica Braço de Prata, Ale Maia e Pádua é um artista plástico e designer niteroiense, criador das exposições "Viver é Lutar", "Finício - Todo Fim é Um Novo Começo", "Las Infinitas Vistas Del Fin", "Onde Há Dor, Há Vida", entre outras.

História 
Nascido em 20 de janeiro de 1983 em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Ale Maia e Pádua (Carlos Alexandre Torres de Siqueira de Maia e Pádua) viveu toda infância e juventude em sua cidade natal até que mudou-se para o Rio Grande do Sul com o propósito de graduar-se em Design pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre. 

Ao mesmo tempo em que concluía seu curso na ESPM em 2011, lançava-se no cenário gaúcho de artes visuais, expondo na Galeria Mario Quintana da Trensurb por cinco anos consecutivos. Doravante, concorreu e teve participações discretas em Prêmios e Bienais realizados em Veneza, Split, Barcelona, Douro e Luxemburgo.  

No segundo semestre de 2016 mudou-se brevemente para Marselha onde grafitou uma parede interna da Friche La Belle de Mai. Meses depois, pintou sobre Sergei Pankejeff, famoso paciente de Sigmund Freud e acabou por ter sua aquarela publicada online pelo Freud Museum London.  

Em 2018 viu sua arte ilustrar um evento interno realizado pela Google em sua sede em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos da América.  

No ano seguinte foi chamado a retornar ao sul do Brasil para a instalação de um painel permanente de 3m²  junto a Trensurb na estação de trem Luiz Pasteur. Nesta oportunidade frequentou o Museu do Trabalho de Porto Alegre a convite de Paulo Chimendes, artista e impressor que já realizou projetos junto a grandes nomes das artes plásticas como Maria Tomaselli e Ibere Camargo.  

Por dois anos seguidos, 2018 e 2019, Ale Maia e Pádua foi convocado a ocupar salas no primeiro andar do histórico prédio do Espaço Cultural Correios em Niterói com sua exposição "Viver é Lutar", que aborda questões relativas a Revolta dos Tamoios e a França Antártica, bem como sua importância na formação do Estado do Rio de Janeiro como conhecemos hoje.   A partir desta ocasião, Ale Maia e Pádua recebeu convite para integrar o núcleo de artistas residentes da Fábrica Braço de Prata em Lisboa, onde teve a oportunidade de realizar duas exposições solo ao longo de 2019 e 2020 ("Viver é Lutar" e "Finício - Todo Fim é Um Novo Começo"). Ainda em Lisboa, tornou-se o Primeiro Guardião do Acervo Institucional de Artes Visuais da Fábrica Braço de Prata, sendo esta instituição, responsável por uma das maiores coleções privadas de arte de Portugal. No mesmo ano, é solicitado a desenvolver uma arte para ilustrar um cartaz da Defensoria Pública da União.  

Com o advento da pandemia, regressa ao Brasil e pausa suas atividades públicas ao concluir sua agenda com a exposição "Finício - Todo Fim é um Novo Começo" no Espaço Cultural Correios Niterói.